

Toponymie 
 Fouillouse, hameau de la commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, dans les Alpes-de-Haute-Provence.
 Fouillouse, commune française des Hautes-Alpes.
 La Fouillouse, commune française de la Loire.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France